Тротт () — фамилия:

 Тротт, Лора (род. 1992) — британская трековая велогонщица.
 Тротт, Марион (род. 1984) — немецкая скелетонистка.
 Тротт, Мэттью (род. 1980) — новозеландский гребец.
Тротт, Натан (род. 1998) — английский футболист

См. также 
 Тротт цу Зольц
 Тротта